Хотисино — название населённых пунктов в России:

 Хотисино — деревня в Думиничском районе Калужской области.
 Хотисино — деревня в Перемышльском районе Калужской области.